Абревіатура УНК може вживатися для позначення:
 Український науковий клуб
 Український національний комітет
 Українська національна колонія